Ми́ллиган () — английская фамилия.

 Миллиган, Билли (1955—2014) — американский гражданин, один из самых известных людей с диагнозом «множественная личность» в истории психиатрии.
 Миллиган, Генри (род. 1958) — американский боксёр-любитель и профессионал.
 Миллиган, Дастин (род. 1985) — канадский актёр кино и телевидения.
  (род. 1972) — канадская актриса, номинант на премию «Джемини» за роль в телефильме «Должно быть, Санта» (1999) и за роль второго плана в телефильме «Справедливость» (2000).
  (1889—1951) — американский политик, член Палаты представителей США от Миссури (1920—1921, 1923—1935).
  — канадский звукорежиссёр, лауреат премии «Джемини» за звук к документальному фильму The Ghosts In Our Machine (2015).
  (Джон Миллиган; 1861—1923) — американский бейсболист, победитель турнира Американской ассоциации и участник Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Браунс» (1888).
  (1904—1972) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Филадельфия Филлис» и «Вашингтон Сенаторс».
  (1795—1875) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США от Дэлавера (1831—1839).
  (род. 1961) — американская лыжница, участница зимних Олимпийских игр 1984 года.
  (род. 1950) — канадский политик, премьер Острова Принца Эдуарда (1996).
  (1904—1993) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1957—1962).
  (род. 1976) — британский теннисист, член сборной Великобритании в Кубке Дэвиса (1996).
  (1812—1899) — американский политик, лидер тайной организации Рыцари золотого круга.
  (Майкл Миллиган; род. 1967) — британский футболист, финалист Кубка футбольной лиги в составе клуба «Олдем Атлетик» (1990).
 Миллиган, Марк (род. 1985) — австралийский футболист, игрок австралийского клуба «Мельбурн Виктори» и сборной Австралии.
  (Сэмюэл Риск Миллиган; 1916—2001) — дрессировщик беговых грейхаундов, в том числе победителей Эдинбургского (1968, 1975) и Всеанглийского (1978) кубков.
  (1786—1862) — британский политик, 1-й мэр Брэдфорда (1847—1848), член Палаты общин Великобритании (1851—1857).
  (Рэндалл Андре Миллиган; род. 1961) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Миллиган, Спайк (настоящее имя Теренс Алан Патрик Шон Миллиган; 1918—2002) — ирландский писатель, поэт, сценарист.
  (1948—1994) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Эстли (1992—1994).
  (1930—2003) — британский боксёр, чемпион Игр Британской империи и Содружества в среднем весе (1958).
  (Томас Миллиган; 1904—1970) — британский боксёр, чемпион Великобритании в полусреднем (1924) и среднем (1926—1927) весе, чемпион Европы в полусреднем (1924—1925) и среднем (1925—1926, 1926—1928) весе, чемпион Содружества в полусреднем (1927—1950) и среднем (1926—1927) весе.
  (1898—1975) — британский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании от Северного Эдинбурга (1955—1960).
  (1870—1900) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Йоркшира (1896, 1898), игрок сборной Англии.
Миллиган, Хелен (урожд. Скотт; род. 1962) — британская и новозеландская шахматистка.
  (род. 1978) — игрок клубов Лиги американского футбола в закрытых помещениях, брат Хэника Миллигана.
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1965—1953) — ирландская поэтесса Ирландского литературного возрождения.
  (Эндрю Джексон Миллиган; 1929—1991) — американский драматург, сценарист, актёр и кинорежиссёр, автор фильмов ужасов.
  — британский политик, лорд-провост Эдинбурга (1996—2003).
  (род. 1981) — британский регбист, игрок клуба Кельтской лиги «Глазго Уорриорз».

Также:
 Billy Milligan — псевдоним российского рэп-исполнителя Никиты Легостева (ST1M).

Примечания